Алекса́ндр Кисляко́в:
 Кисляков, Александр Борисович (род. 1968) — российский и советский футболист.
 Кисляков, Александр Владленович (род. 1954) — российский художник.
 Кисляков, Александр Григорьевич (1947—2021) — мэр города Орла (1991—1997).
 Кисляков, Александр Сергеевич (род. 1939) — советский футболист.